Knodenbach ist ein Gewässername:

 Knodenbach (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (zum Weißen Main) in Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Knodenbach (Rotlech), linker Zufluss von der Schlierenwand des Rotlechs gegenüber Mitteregg, Katastralgemeinde und Ortschaft von Berwang, Bezirk Reutte, Tirol